A Vozokany településnév jelentései:

 Fakóvezekény (Tótvezekény, szk. Plavé Vozokany), Szlovákia, Nyitrai kerület, Lévai járás
 Garamvezekény (szk. Vozokany nad Hronom), Lekér része, Szlovákia, Nyitrai kerület, Lévai járás
 Kisvezekény (szk. Malé Vozokany), Szlovákia, Nyitrai kerület, Aranyosmaróti járás
 Nagyvezekény (szk. Veľké Vozokany), Szlovákia, Nyitrai kerület, Aranyosmaróti járás
 Pozsonyvezekény (szk. Vozokany), Szlovákia, Nagyszombati kerület, Galántai járás
 Végvezekény (szk. Vozokany), Szlovákia, Nyitrai kerület, Nagytapolcsányi járás

Lásd még: Vezekény (egyértelműsítő lap)